PK é a sigla para Player Killer. É um termo usado em MMORPGs para descrever um personagem que mata outro em áreas de PvP. Alguns jogos possuem "Open PvP" (também chamado de "world PvP" ou "PvP Liberado") onde um jogador pode atacar outro sem aviso algum em qualquer área do jogo. O agressor que ataca o oponente sem consentimento do mesmo, ou sem seguir regras de um duelo/combate, é considerado PK.

Jogos com "PvP liberado" geralmente possuem penalidades para tais jogadores. Os jogadores que viram PKers geralmente ficam livres para ser mortos por outros players.
 

Terminologia de jogos eletrônicos